Elachistidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros 
 Elachista
 Eretmograptis Meyrick, 1938
 Mylocrita Meyrick, 1922
 Myrrhinitis Meyrick, 1913
 Perittia Stainton, 1854
 Stephensia Stainton, 1858
 Urodeta Stainton, 1869

Lepidoptera